Chavo Guerrero Sr. (ur. 1949) – amerykański wrestler
 Chavo Guerrero Jr. (ur. 1970) – amerykański wrestler